Příjmení Korda nosí více osobností:

 Alberto Korda (1928–2001) – kubánský fotograf
 Alexander Korda (1893–1956) – britský filmový režisér a producent maďarského původu
 Alexander Korda (generál) (1907–1958) – slovenský důstojník, odbojář a politický vězeň
 August Corda, také Korda (1809–1849) – český mykolog a fytopaleontolog
 Eugen Korda (* 1949) – slovenský novinář a reportér
 František Korda – český trampský muzikant, bratr Jendy
 Jenda Korda (1904–1986) – český zpěvák, textař a libretista, bratr Františka
 Jiří Korda (* 1975) – český římskokatolický kněz a lékař
 Jessica Kordová (* 1993) – česká golfistka, dcera Petra
 Luis Korda (1912–1985) – kubánský fotograf
 Pavel Korda (1935–2019) – český tenista a trenér, strýc Petra 
 Pavel Korda (šipkař) (* 1971) – český šipkař, sportovní komentátor a promotér
 Petr Korda (* 1968) – český tenista a trenér, otec Jessicy a Sebastiana
 Regina Kordová (* 1968) – česká tenistka, manželka Petra a matka Jessicy a Sebastiana
 Sebastian Korda (* 2000) – americký profesionální tenista
 Václav Korda (1907–1996) – československý pilot a generál (in memoriam)